Das Acura Classic 2005 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2005 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier I fand vom 30. Juli bis 7. August 2005 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Mary Pierce gegen Ai Sugiyama mit 6:0 und 6:3. Im Doppelfinale setzten sich Conchita Martínez und Virginia Ruano Pascual mit 6:77, 6:1 und 7:5 gegen die Paarung Daniela Hantuchová/Ai Sugiyama durch.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Acura Classic 2005 fand vom 30. bis 31. Juli 2005 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel- und ein Platz für das Hauptfeld im Doppelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
2005